Гран-при Абу-Даби 2012 года (официально IV Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл со 2 по 4 ноября 2012 года на автодроме «Яс Марина», Абу-Даби, ОАЭ. Победителем гонки стал Кими Райкконен (Lotus), стартовавший с 4-й позиции стартового поля. Эта победа стала для Кими первой с момента его возвращения в Формулу-1 в 2012 году, и 19-й победой в карьере. Вторым к финишу пришёл Фернандо Алонсо (Ferrari), третьим стал Себастьян Феттель (Red Bull). Феттель показал в квалификации третье время, но был исключен из её результатов за нарушения технического регламента, и стартовал с пит-лейн. Кроме того, в процессе прорыва из последних рядов на 54-м круге он показал наилучшее время (быстрейший круг). Стартовавший с поул-позиции Льюис Хэмилтон (McLaren) не смог добраться до финиша, на 20-м круге став жертвой неполадок в топливной системе.

Свободные заезды 
Первая сессия свободных заездов прошла без особых происшествий. На трассу вышли сразу пять резервных пилотов — Жюль Бьянки (Force India), Валттери Боттас (Williams), Гидо ван дер Гарде (Caterham), Ма Цинхуа (HRT) и Макс Чилтон (Marussia). Для последнего это стало дебютом в Гран-при. Заменили они ди Ресту, Сенну, Петрова, Картикеяна и Пика соответственно. Лучшим из резервных пилотов стал Боттас, показавший девятое время, а ван дер Гарде из-за отказа мотора не смог показать никакого результата. Протокол возглавили гонщики McLaren.

Для подготовки пилотов к условиям гонки пятничная сессия была проведена на закате, а в конце её организаторы включили искусственное освещение. Протокол возглавил Феттель, а вот его напарник Уэббер не закончил сессию из-за утечки в системе охлаждения.

Третья сессия в субботу также прошла без происшествий. Команда «Феррари» второй раз за уик-енд нарушила правило комендантского часа, продолжив работу над болидом Алонсо дольше положенного, однако последствий это не повлекло — все команды имеют право четырежды нарушить это правило. Лучшими в сессии, как и утром в пятницу, стали пилоты Макларена, и снова в том же порядке — Хэмилтон и Баттон.

Резервные пилоты

Квалификация 
Льюис Хэмилтон доминировал в квалификации, выиграв все три её части. В первой части ожидаемо выбыли шестеро пилотов трех слабейших команд, а также Жан-Эрик Вернь. Во второй части выступления закончил и второй пилот Торо Россо, Риккардо. Также закончили квалификацию Сенна, Шумахер, ди Реста и команда Заубер в полном составе. Таким образом, в финальную часть прошли пилоты четырёх сильнейших команд, а также Росберг на Mercedes и Мальдонадо на Williams.

В финальной части квалификации Хэмилтон в первой же попытке проехал круг с лучшим временем уик-енда, и этот результат никому побить так и не удалось. Поул-позиция для британца оказалась 25-й в карьере и шестой за сезон. Компанию на первом ряду стартового поля ему составил Марк Уэббер, которого весь уик-енд преследовали различные технические проблемы. Себастьян Феттель показал третье время, а его основной соперник в борьбе за чемпионский титул Фернандо Алонсо оказался только седьмым. Для Нико Хюлькенберга участие в финале квалификации оказалось формальностью — на трассу выезжать он не стал.

После квалификации дополнительное разбирательство произошло в связи с тем, что Феттель после завершения своей попытки не доехал до боксов, остановив машину на обочине трассы по приказу команды. При проведении технической инспекции его болида выяснилось, что в баках его болида осталось менее 1 литра топлива, необходимого для взятия пробы. Как и в случае аналогичного нарушения со стороны Льюиса Хэмилтона в Гран-при Испании этого же года, решением стюардов немец был исключен из результатов квалификации, но при этом допущен к участию в гонке с последнего, 24-го места. Шеф команды Ред Булл Кристиан Хорнер утверждал в интервью, что необходимое количество топлива все же было в автомобиле, но извлечь его возможности нет. Тем не менее, оспаривать решение стюардов команда не стала. Позднее стало известно, что команда приняла решение отправить Феттеля в гонку не с последнего места, а с пит-лейн, что дало возможность забрать болид из «закрытого парка» и перенастроить его с учётом новой стартовой позиции пилота.

Примечания
  — Себастьян Феттель исключен из протокола квалификации за нарушение технического регламента, поскольку на машине оказалось менее 1 литра необходимого для взятия пробы топлива. Допущен к старту гонки и будет стартовать с пит-лейн из-за нарушений условий закрытого парка.

Гонка 
На прогревочный круг не смог уйти Педро де ла Роса — шнур от термочехла запутался в подвеске, из-за чего испанцу пришлось стартовать с пит-лейн позади Феттеля.

На старте Хэмилтон сохранил лидерство, а вот Уэббер стартовал традиционно плохо, пропустив сначала Райкконена с Мальдонадо, а затем и Алонсо. Позади столкнулись друг с другом гонщики Force India, досталось в столкновении также Сенне и Пересу. В результате сразу же сошел Хюлькенберг. Позади тем временем прорывался вперед стартовавший с пит-лейн Феттель, добравшийся к третьему кругу до 18-го места. При этом болид немца был поврежден — на старте он отломил правую торцевую пластину переднего антикрыла. Команда все же решила отложить визит в боксы для замены до планового пит-стопа, чтобы не терять времени.

На 9-м круге Росберг врезался в Картикеяна (у того возникли проблемы с рулевым колесом, и он затормозил неожиданно рано). В результате вся трасса оказалась засыпана обломками, для устранения которых был выпущен пейс-кар. В первых рядах положение к этому моменту сохранялось, а вот Феттель добрался уже до 12-го места.

На 12-м круге, все еще в режиме пейс-кара, Феттель едва не столкнулся с Риккардо и врезался в пенопластовую табличку. Сразу после этого Феттель все же совершил пит-стоп, где наконец поменял поврежденное антикрыло. Выехал на трассу он вновь в хвосте пелетона.

После ухода пейс-кара позиции в десятке не изменились. Позади Феттель обогнал Грожана, выехав всеми колесами за пределы трассы, после чего пропустил его обратно, чтобы избежать штрафа. Вскоре ему снова удалось обогнать француза.

На 20-м круге неожиданно сошел комфортно лидирующий Хэмилтон — случились проблемы с системой подачи топлива. Вперед вышел Райкконен, и практически сразу же на второе место вышел Алонсо, обогнавший Мальдонадо. Через три круга Мальдонадо попытался пройти и Уэббер, но в результате легкого контакта его развернуло. К счастью, австралиец потерял всего три места. Мальдонадо же вскоре оказался жертвой Баттона, который таким образом стал третьим. В момент действия жёлтых флагов при радиопереговорах с инженером Марком Слейдом Райкконен произнёс ставшую со временем "крылатой" фразу "Leave me alone, I know what to do"(Оставьте меня в покое, я знаю, что делаю).

Отброшенный назад Уэббер бросился отыгрываться, атаковал Массу в борьбе за шестую позицию, но переоценил возможности и был вынужден срезать поворот по заасфальтированной зоне безопасности. Возвращаясь на трассу, он появился непосредственно перед автомобилем Массы, из-за чего тот был вынужден экстренно тормозить, в результате чего его развернуло.

После серии пит-стопов, в результате которой Райкконен сохранил лидерство, а вторым оказался Феттель, сменивший резину ранее, ещё во время пребывания пейс-кара на трассе. Вскоре и он сменил шины, откатившись на четвёртое место.

На 39-м круге в борьбе за позицию в очковой зоне произошел контакт между Грожаном и ди Рестой, а сзади на них обоих налетел Уэббер. В результате с дистанции сошли француз и австралиец, а ди Реста и Перес были вынуждены отправиться в боксы на ремонт. Мексиканец позднее был признан виновником аварии и получил штраф в виде 10-секундной остановки в боксах. На трассу же вновь выехал пейс-кар. Косвенной жертвой этой аварии стал также Шумахер, проколовший колесо на обломках и также вынужденный сменить резину.

После рестарта Райкконен сохранил лидерство, Феттель же атаковал Баттона в борьбе за позицию на подиуме. Обогнать ему удалось на 52-м круге. Алонсо же смог к последнему кругу подобраться к лидеру вплотную, но для атаки времени ему не хватило.

Победа Райкконена стала первой для его команды и 19-й для него лично. Кими стал уже восьмым по счету гонщиком, которому удавалось побеждать в этом сезоне.

|-
! colspan=12|Источник
|}

Круги лидирования

Машина безопасности (причина появления)

 9-15 круги (столкновение Росберга и Картикеяна)
 38-42 круги (столкновение Уэббера, Грожана, ди Ресты и Переса)

Положение в чемпионате после Гран-при 
Перед этим этапом Феттель лидировал в чемпионате с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя — Алонсо. Несмотря на старт с пит-лейна, ему удалось потерять лишь три очка из этого отрыва. Трое других претендентов на титул потеряли даже математические шансы на победу — Уэббер и Хэмилтон сошли, а Райкконену даже победа не помогла остаться в числе претендентов. Таким образом, перед двумя финальными гонками осталось всего два претендента на титул, при этом разрыв между ними составляет всего десять очков.
 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Подробное описание хода гонки
 Диаграмма гонки

Гран-при Абу-Даби